И́ван «Ико» Бу́лян (Булжан, ; 11 декабря 1949, Рунович, ФНРЮ) — югославский футболист, защитник, хорватский футбольный тренер.

Карьера

Клубная 
Иван Булян дебютировал в составе «Хайдука» из Сплита 3 декабря 1967 года, в матче с клубом «Раднички» из Ниша завершившимся победой «Хайдука» 4:1. На тот момент Буляну не исполнилось и 18-ти лет. Однако тот матч так и остался единственным для Буляна в его дебютный сезон. Со следующего сезона Буляна стал всё больше выступать в основе и в итоге стал основным защитником «Хайдука» на ближайшие 10 лет. Всего в составе «Хайдука» Булян сыграл 402 матча, из них 193 в чемпионате, 24 в кубке и 22 в еврокубках, и забил 58 голов. В «Хайдуке» Булян стал 3-кратным чемпионом Югославии и 5-кратным обладателем Кубка Югославии, а также удостоился награды футболист года в Югославии в 1975 году. В 1977 году Булян переходит в немецкий клуб «Гамбург». Вместе с «Гамбургом» Булян стал чемпионом ФРГ, 2-кратным серебряным призёром чемпионата ФРГ, а также дошёл до финала Кубка Европейских Чемпионов 1979/80, в котором «Гамбург» уступил английскому клубу «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. Всего в составе «Гамбурга» Булян провёл 121 матч, из них 103 в чемпионате ФРГ, 6 в Кубке ФРГ и 12 в еврокубках, в которых забил 27 голов. В 1981 году Булян покинул ФРГ и отправился играть в США за «Нью-Йорк Космос». В США Булян за 2 сезона сыграл всего 23 матча, в которых забил 3 гола, однако за это время он принял участие в двух Соккер Боулах, один из которых его клуб выиграл, что позволило Буляну стать ещё и чемпионом NASL.

В сборной 
В сборной Югославии Иван Булян дебютировал 26 сентября 1973 года в товарищеском матче со сборной Венгрии, завершившимся со счётом 1:1. В составе сборной Булян принял участие в чемпионате мира 1974 года и чемпионате Европы 1976 года. Свой последний матч за сборную Булян сыграл в отборочном турнире чемпионата мира 1982 года против сборной Греции 29 ноября 1981 года, тот матч завершился победой югославов со счётом 2:1, что позволило сборной Югославии выйти в финальный турнир с первого места. Всего же за сборную Булян сыграл 36 официальных матча в которых забил 2 гола. Также Булян сыграл 1 матч за молодёжную сборную Югославии.

Итого: 36 матчей / 2 гола; 17 побед, 6 ничьих, 13 поражений.

Достижения

Командные 
  «Хайдук» (Сплит)
 Чемпион Югославии (3): 1971, 1974, 1975
 Серебряный призёр чемпионата Югославии: 1976
 Обладатель Кубка Югославии (5): 1972, 1973, 1974, 1976, 1977
 Финалист Кубка Югославии: 1969

  «Гамбург»
 Чемпион ФРГ: 1979
 Серебряный призёр чемпионата ФРГ (2): 1980, 1981
 Финалист Кубка Европейских Чемпионов: 1979/80
 Финалист Суперкубка УЕФА: 1977

  «Нью-Йорк Космос»
 Чемпион NASL: 1982
 Серебряный призёр чемпионата NASL: 1981

Личные 
 Футболист года в Югославии: 1975

Тренерские 
  «Хайдук» (Сплит)
 Серебряный призёр чемпионата Хорватии (2): 1996, 1997

  «Этуаль дю Сахель»
 Обладатель Суперкубка КАФ: 1998

  «Аль-Вакра»
 Чемпион Катара: 1998/99
 Обладатель Кубка Наследного принца Катара: 1999

Статистика выступлений

Интересные факты 
 Работая на посту спортивного директора «Хайдука», Булян сделал несколько значимых приобретений (албанца Эдуарда Абази, чеха Иржи Еслинека, словака Кароля Праженицу, македонца Гоце Седлоски, австралийца Йосипа Скоко, боснийца Мирсада Хибича, Сашу Першона), вернул в клуб Степана Андрияшевича, Алёшу Асановича, Зорана Вулича, Горана Вучевича, Тончи Габрича, Игора Штимаца.
 В паре со Златко Кранчаром работал комментатором на чемпионате Европы в Португалии.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 
 
 Профиль игрока на fussballdaten.de

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (1970—1985)
Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Хайдук» Сплит
Тренеры ФК «Этуаль дю Сахель»
Тренеры ФК «Аль-Вакра»
Тренеры ФК «Аль-Салмия»
Тренеры ФК «Бела Крайина»
Футбольные телекомментаторы